De Bundesliga 1967/68 was het vijfde seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 59e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. 1. FC Nürnberg veroverde zijn eerste titel in de Bundesliga en zijn negende landstitel.

Eindstand 

 Kampioen 1. FC Nürnberg plaatste zich voor de Europacup I 1968/69
 Bekerwinnaar 1.FC Köln plaatste zich voor de Europacup II 1968/69
 Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Hamburger SV en TSV 1860 München namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1968/69
 Borussia Neunkirchen en Karlsruher SC degradeerden naar de Regionalliga
 Kickers Offenbach (Groep 1) en Hertha BSC (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1967/68